Боксберг (Айфель) — коммуна в Германии.
 Боксберг (Баден) — город в Германии.
 Боксберг (Верхняя Лужица) — коммуна в Германии.
 Боксберг (Гарц) — гора в Нижней Саксонии, Германия.